Mirai (japanisch für Zukunft) steht für:
 das Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug Toyota Mirai
 die DDoS-Software Mirai (Computerwurm)
 einen Anime-Film aus dem Jahr 2018, siehe Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft
 eine tschechische Popband, siehe Mirai (Band)